I Need Your Love Tonight steht für:

 I Need Your Love Tonight (Elvis-Presley-Lied), Lied von Elvis Presley
 I Need Your Love Tonight (Marianne-Rosenberg-Lied), Lied von Marianne-Rosenberg